Jonathan Hall peut désigner :
 Jonathan Hall (né en 1972), duathlète et cycliste australien ;
  (né en 1988), tireur américain.